Holden SB steht für folgende Automodelle von Holden:

 Holden Barina (1994–2001)
 Opel Combo (1996–2002)